En héraldique, les augmentations sont une partie ou la totalité des armes d’un suzerain qu’il octroie à un vassal fidèle ;
 dans le Royaume de France, le gros et son augmentation sont des droits d’Aides sur les marchandises perçus par le roi ;
 en musique, le mot augmentation a différentes significations ;
 l’augmentation ou renforcement de population, est une stratégie utilisée en biologie de la conservation.

Homonymie